Честерфілд — округ (графство) у штаті Вірджинія, США
 Честерфілд — округ (графство) у штаті Південна Кароліна, США